Lelego era il nome di diversi personaggi della mitologia greca:

Lelego  – re di Megara, figlio di Poseidone e di Libia
Lelego  – re autoctono di Laconia, padre di Milete e Policaone.
Lelego  – eroe dell'isola di Leucade. Da lui discende Teleboante

Note